Leontinoi Gorgiasz (i. e. 485 k. – 380) görög filozófus, szónok
Athéni Gorgiasz vagy ifjabb Gorgiasz (i. e. 1. század – i. sz. 1. század) görög szónok
Gorgiasz (dialógus) – Platón egyik dialógusa.